Filangieri är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carlo Filangieri (1784–1867), italiensk militär
 Gaetano Filangieri (1752–1788), italiensk jurist och filosof
 

Italienska efternamn